Colonia Valle de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Valle de Guadalupe, Delstaten Mexiko, Tenancingo, 
 Colonia Valle de Guadalupe, Guanajuato, San Luis de la Paz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar